Eruca vesicaria
 Ruca (Eruca sativa), espècie de planta amb flor dins la família brassicàcia
 Ruca (Diplotaxis muralis), espècie de planta amb flor dins la família brassicàcia
 Ruca (Bretanya), municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Costes del Nord 
 Ruca (casa), habitatge tradicional dels maputxes